Zkratka CNT má několik významů.
 Confédération nationale du travail
 Confederación Nacional del Trabajo
 Uhlíková nanotrubice, z anglického carbon nanotube
Czech National Trust